Пётр Мельгунов:
 Мельгунов, Пётр Наумович (1685—1751) — государственный деятель, президент камер-коллегии, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
 Мельгунов, Пётр Павлович (1847—1894) — русский ботаник и историк, педагог, отец С. П. Мельгунова.